Fannyella är ett släkte av koralldjur. Fannyella ingår i familjen Primnoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Fannyella